Натуральне число 1925
 1925 рік до нашої ери
 1925 рік нашої ери